«Кончи» — советский футбольный клуб из города Ангрена (Узбекская ССР). Основан не позднее 1985 года.

Названия 
 1985—1990 — «Шахтёр».
 1991 — «Кончи».

Достижения 
Вторая лига СССР — 17-е место в зональном турнире (1986).

Чемпион Узбекской ССР (1985).

Известные тренеры 
 Лавров Борис Валентинович.

Примечания

Ссылки 
 в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Ташкентской области
Спорт в Ангрене